

Nom de famille 
Capecchi est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

 Eros Capecchi (1986), est un coureur cycliste professionnel italien.
 Mario Capecchi (1937), est un généticien naturalisé américain, d'origine italienne. 

Homonymie de patronyme
Patronyme italien